Scholl steht für:
 Scholl (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Geschwister Scholl
 Scholl-Reaktion
 (2959) Scholl, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Schöll